Рудик — українське прізвище. Походить від назви кольору (волосся) рудий.

Відомі носії 

 Рудик Адам Микитович — український військовик, курінний УПА.
 Рудик Борис Іванович (1932—2014) — український вчений у галузі медицини.
 Рудик Василь Назарович — кандидат економічних наук, Апарат Верховної Ради України.
 Рудик Володимир Олександрович (1974—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Рудик Григорій Опанасович — радянський військовий діяч.
 Рудик Іван Петрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рудик Дмитро Петрович — український літератор, публіцист, новинар, народний вчитель. Репресований, як член спілки революційних письменників «Західна Україна».
 Рудик Дмитро Петрович — український футболіст, воротар.
 Рудик Микола Мартинович — радянський військовий, учасник звільнення Білорусі від німецько-фашистських загарбників, Герой Радянського Союзу.
 Рудик Кіра Олександрівна — головна операційна директорка (COO) Ring Ukraine (українського підрозділу Ring Inc.), знаходиться у списку політичної партії «Голос» (2019), входить до 100 успішніших жінок України.
 Рудик Сергій Ярославович ( 1970) — український політик, член ВО «Свобода», голова Державного агентства земельних ресурсів України.
 Рудик Степан (1890—1939) — український політичний діяч, член КПЗУ, журналіст.
 Рудик Стефан — православний діяч у Польщі.
 Рудик Тарас Богданович (1979) — український кардіохірург,
 Рудик Юрій Володимирович (1971—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища
Прізвища на -ик